Januária kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Januária (ort), Minas Gerais, 
 Januária (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar